16-й выпуск Ваттенфаль Классик — шоссейной однодневной велогонки по окрестностям немецкого города Гамбурга прошедшая в рамках Мирового тура UCI 2011 21 августа 2011 года. Победу на гонке, после Энеко Тур, выиграл норвежец Эдвальд Боассон Хаген.

Участники 
На старт вышли гонщики 21 команды, кроме 18 команд ProTeam приглашения получили «Skil-Shimano», «CCC Polsat Polkowice» и «Team NetApp». Выигравший 2 предыдущие гамбургские гонки Тайлер Фаррар не стал защищать свой титул, заявившись на параллельную Вуэльту Испании.

Маршрут

Ход гонки  
Ключевой момент произошёл на последней крутой горе за 15 километров до финиша. Пелотон лопнул, и спринтеры оказались во второй группе. В первом же осталось три десятка гонщиков, причём почти в полном составе «Team Sky». «Team Katusha» больше всего работала в преследовании, ей помогала «Liquigas-Cannondale», но лидеров второй осколок пелотона так и не настиг. В первой группе работала «Sky», некоторую помощь оказывала «Quick Step». Лидеры монолитом доехали до финиша, где развоз «Sky» довольно рано открыл Эдвальда Боассона Хагена. Сильный раздельщик сумел удержаться первым на последних 200 метрах, опередив Геральда Чиолека и Борута Божича.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
  
 Результаты

Спорт в Германии в 2011 году
Август 2011 года
События 21 августа
Международные спортивные соревнования в Гамбурге